

Cinema 
 Bix – documentario del 1982 diretto da Brigitte Berman su Bix Beiderbecke
 Bix – film del 1991 diretto da Pupi Avati su Bix Beiderbecke

Codici 
 bix – codice ISO 639-3 della lingua bijori

Informatica 
 BIX – sigla di Budapest Internet Exchange, Internet Exchange Point di Budapest

Altro 
 Bix - an interpretation of a legend – colonna sonora del film Bix
 Leon Bismark "Bix" Beiderbecke – jazzista statunitense (1903-1931)